Manassas steht für:

 Manassas, Stadt im US-Bundesstaat Virginia
 Manassas (Georgia), Dorf im US-Bundesstaat Georgia
 Manassas (Band), ehemalige US-amerikanische Rockband
 Manassas (Album), Musikalbum der Band Manassas